179. længdegrad kan henvise til:

 179. vestlige længdekreds
 179. østlige længdekreds